Прессер:

 Прессер, Габор (род. 1948) — венгерский рок-музыкант, клавишник, композитор.
 Прессер, Жак (1899—1970) — нидерландский историк.
 Прессер, Теодор (1848—1925) — американский музыкальный издатель.